Tunisia Open 2022, właśc. Jasmin Open Monastir 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Tunisia Open rozgrywany w dniach 3–9 października 2022 roku w Monastyrze na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 611 210 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
WTA Tour
2022 w Tunezji
Monastyr